Островский (Островской) сельсовет (сельский совет)

Белоруссия

Брестская область 

 Островский сельсовет Ляховичского района
 Островский сельсовет Пинского района (упразднён в 1954 году)

Витебская область 

 Островский сельсовет Витебского района (упразднён в 1960 году)

Гродненская область 

 Островский сельсовет Зельвенского района (упразднён в 1954 году)
 Островский сельсовет Щучинского района (упразднён в 1954 году)

Минская область 

 Островский сельсовет Несвижского района (упразднён в 2013 году)

Могилёвская область 

 Островский сельсовет Кличевского района (упразднён в 1954 году)

Молодечненская область 

 Островский сельсовет Плисского района (упразднён в 1954 году)

Российская Федерация

Волгоградская область 

 Островской сельсовет Даниловского района

Вологодская область 

 Островский сельсовет Вашкинского района

Курганская область 

 Островской сельсовет Юргамышского района (упразднён в 2021 году)

Липецкая область 

 Островский сельсовет Становлянского района

Нижегородская область 

 Островский сельсовет Княгининского района

Крым, Украина 
 Островский сельский совет Первомайского района Автономной Республики Крым, упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Островское сельское поселение